Волынское укрепление, Шпитальный или Южный остров — укрепление бастионной части Брестской крепости. Находка на юго-восточной части укреплений, построенных на берегах рек Мухавец и Западный Буг. Ранее на ее месте располагался Волынский форштадт, который был частью средневекового города.

История 
Волынское укрепление возводилось на месте древнего детинца и представляла собой земляной вал, на котором расположились четыре каменные бастионы с двумя куртинами (пространство между бастионами), прикрытые равелинами, с которых велся перекрестный огонь по нападавшим. Хотя замок и был разобран, зато при постройке фортификаций остались довольно сильно перестроены корпуса мужского и женского монастырей бернардинцев. Въезд на территорию Волынского укрепления был возможен только с двух сторон: через Николаевские ворота в валу или через Холмские ворота со стороны Цитадели.

В 1921 году в результате Рижского договора территория, на которой располагалась Брестская крепость, отошла к Польше. В 1939 году, после начала Второй мировой войны, в волынском укреплении уничтожается большая часть казарм, кроме них, многие другие фортификации Цитадели подвергаются разрушениям.

Ссылки 

 Брестская крепость, Волынское укрепление. Прогулка с любителем

История Бреста
Брестская крепость